Риу-Формозу:

 Риу-Формозу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Риу-Формозу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Токантинс.